Divisie Nr. 10 kan verwijzen naar verschillende censusdivisies in Canada:

 Divisie Nr. 10 (Alberta)
 Divisie Nr. 10 (Manitoba)
 Divisie Nr. 10 (Newfoundland en Labrador)
 Divisie Nr. 10 (Saskatchewan)